Regiony:

 Salla – okręg pogranicza fińsko-rosyjskiego

Gminy:
 Salla – gmina w Austrii
 Salla – gmina w Finlandii

Rzeki:
 Salla – rzeka w Estoni

Zobacz też:
 sala